A Magic Boy a következőkre utalhat:
 Sónen Szarutobi Szaszuke (1959), japán animációs film, angol címén Magic Boy
 Magic Boy, videójáték
 Magic Boy Kitchener, kínai rajzfilmsorozat